Ulmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht von Ulmann (1871–nach 1902), Opernsänger (Bariton)
 Bendicht Ulmann (um 1530–1595), Schweizer Buchdrucker
 Bernd Ulmann (* 1970), deutscher Informatiker
 Doris Ulmann (1882–1934), US-amerikanische Fotografin
 Elisabeth von Ulmann (1929–2005), deutsche Schriftstellerin
 Heinrich Ulmann (1841–1931), deutscher Historiker
 Hellmuth von Ulmann (1913–1987), deutscher Komponist, Journalist und Schriftsteller
 Joachim von Ulmann (1940–1992), deutscher Hörspielautor, Synchronsprecher und Schauspieler
 Karl Christian Ulmann (1793–1871), deutsch-baltischer Theologe
 Paulus Ulmann (1613–1680), Schweizer Theologe
 Regine Ulmann (1847–1939), österreichische Redakteurin und Schuldirektorin

Ulmann steht auch für:
 Edmund Ulmann, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Siehe auch:
 Oulman
 Uhlmann
 Ullman
 Ullmann
 Ulman